Плоча може бити:

 Плоча, чврста равна површина
 Плоча, изливена бетонска плоча у грађевинарству
 Грамофонска плоча, музичка, стари начин записивања звука механички на винилној подлози,

или:

 Плоча (Лозница), насељено место града Лознице, Република Србија
 Плоча (Александровац), насељено место у општини Александровац, Расински округ, Република Србија
 Плоча (Босилеград), насељено место у општини Босилеград, Пчињски округ, Република Србија
 Горња Плоча, насељено место у општини Ловинац, Лика, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска
 Плоча (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ
 Плоча (Прозор-Рама), насеље у општини Прозор-Рама, Федерација БиХ, БиХ